Németország
Haselbach, település Bajorországban
Haselbach, település Türingiában